Деймон может иметь значения:

 Мужское имя:
 Деймон Албарн (род. 1968) — британский рок-музыкант.
 Деймон Хилл (род. 1960) — английский автогонщик, чемпион мира в классе Формула-1 1996 года.

 Фамилия:
 Джером Деймон (род. 1972) — южноафриканский футбольный судья.
 Мэтт Деймон (род. 1970) — американский актёр, продюсер и сценарист.

 Другое:
 Деймон — проявление души человека в фантастической трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала».

См. также 
 Damon
 Даймоний